Christophe Dauphin est un poète et essayiste français né le  à Nonancourt (Eure).

 Christophe Dauphin est un dramaturge et comédien français né le  à Corbeil-Essonnes.